Анджей Михал Баргель (, родился 18 апреля 1988 года в Лентовне) — польский ски-альпинист, бэккантри-горнолыжник, горный бегун, выступает за клуб TKN Tatra Team. Обладатель титула «Снежный барс» и рекордсмен по его получению (29 дней 17 часов 5 минут на 5 восхождений), рекордсмен Эльбрусской гонки (2010, экстремальный маршрут, 3:23:27). В сентябре 2014 года установил рекорд по восхождению на Манаслу (14 часов 5 минут), также является рекордсменом по восхождению и спуску (21 час 14 минут).

Проживает в Закопане. Взбирается на горы в спортивном стиле без использования кислородных баллонов. В июле 2018 года покорил Чогори, первым спустившись с вершины на лыжах. В феврале 2019 года был признан лучшим «любителем приключений» минувшего года по версии National Geographic Channel.

Достижения 
В 2007 стал чемпионом Польши среди юниоров.

Участвовал в чемпионате Европы 2009 по альпинизму в итальянском Тамбре (февраль), занял 8-е место в эстафете (, , ).

В 2010 принимал участие в нескольких соревнований
 На соревновании  во французском Бофор-сюр-Дорон вместе со словаком  занял 9-е место.
 На соревновании  в швейцарском Вале занял 10-е место вместе с Яцеком Жилкой-Жебрацким и Мариушом Варгоцким.
 На Эльбрусской гонке преодолел экстремальный маршрут за 3:23:37 (старт на высоте 2400 м, финиш на высоте 5642 м) и побил рекорд Дениса Урубко от 2006 года (3:55:59).
2 октября 2013 года взобрался на вершину Шишабангма и спустился с неё на лыжах. На всё ему потребовалось 32 часа: 30 часов на подъём (с 5 утра 1 октября 2013 года до 13 часов 2 октября 2013 года) и 2 часа на спуск к базе.

25 сентября 2014 года Баргель покорил восьмитысячник Манаслу по стандартному маршруту из базового лагеря за 14 часов и 5 минут, затем спустился на лыжах и завершил маршрут за 21 час 14 минут: и подъём, и спуск с учётом подъёма стали рекордными.

25 июля 2015 года поднялся на восьмитысячник Броуд-Пик и впервые в истории спустился с него на горных лыжах.

В 2016 году Баргель завоевал звание «Снежный барс» за покорение пяти вершин, которое начал 15 июля.
 16 июля — Пик Ленина. Восхождение из продвинутого лагеря на высоте 4400 м к вершине за 13 часов 30 минут, спуск на лыжах к лагерю за 2 часа.
 25 июля — Пик Корженевской. Восхождение из Москвинского лагеря на высоте 4350 м к вершине за 8 часов 40 минут, спуск на лыжах по снежной тропе и возвращение в лагерь.
 2 августа — Пик Исмоила Сомони. Восхождение из Москвинского лагеря на высоте 4350 м к вершине за 14 часов 25 минут, спуск на лыжах по снежной тропе и возвращение в лагерь.
 10 августа — Хан-Тенгри. Восхождение из Южно-Иныльчекского лагеря на высоте 4070 м к вершине за 8 часов 17 минут, спуск на лыжах с высоты порядка 6300 м.
 14 августа — Пик Победы. Восхождение в 12:35, спуск на лыжах.
21 мая 2017 года поднялся на Эгюий-дю-Миди и спустился на лыжах по северному склону коридором Маллори.

22 июля 2018 года первым спустился на лыжах с Чогори (К2) в базовый лагерь, не снимая лыжи.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Skimountaineering.org

Родившиеся в Малопольском воеводстве
Горнолыжники Польши